Othinosmia är ett släkte av bin. Othinosmia ingår i familjen buksamlarbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buksamlarbin
Othinosmia